Olga Nazarova (atlete)
 Olga Nazarova (biatlete)